Наперекор всему (фильм, 1972), совместное производство СФРЮ – СССР.
 Наперекор всему (фильм, 1984), производство США.